El término sanción puede referirse a:

 Sanción (derecho): decisión tomada como consecuencia de la infracción a una norma o regla.
 Sanción (norma): decisión tomada ante el incumplimiento de una norma obligatoria. 
 Pragmática sanción: disposición del rey de España que atañe a aspectos fundamentales del Estado.
 Sanción social: reacción social ante ciertos comportamientos considerados negativos.